Henryk Górecki (r. 1927.), poljski automatičar i robotičar
 Henryk Jan Górecki (r. 1946.), poljski kemičar
 Henryk Mikołaj Górecki (1933. – 2010.), poljski skladatelj